Consell Nacional d'Investigacions Científiques i Tècniques (Argentina): (CONICET) Òrgan argentí de promoció científica i tecnològica.
 Consell Nacional d'Investigacions Científiques i Tècniques (Uruguai): (CONICYT) Òrgan uruguaià.